Puchar Europy Zdobywców Pucharów siatkarzy 1989/1990 – 18. sezon Puchar Europy Zdobywców Pucharów rozgrywanego od 1972 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla męskich klubowych zespołów siatkarskich "starego kontynentu".

Drużyny uczestniczące

Runda wstępna 

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

1/8 finału 

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Faza grupowa

Grupa A 
Wyniki

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Tabela

|}

Grupa B 
Wyniki

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Tabela

|}

Turniej finałowy 
 Parma

Półfinał 

|}

Mecz o 3. miejsce 

|}

Finał 

|}

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Puchar Europy Zdobywców Pucharów siatkarzy
1989 w piłce siatkowej
1990 w piłce siatkowej